Вулиця Котло́ва — назва вулиць у країнах колишнього СРСР.

Вулиця Котлова — колишня назва вулиця Академіка Герасимовича у місті Кременчук.
 Вулиця Котлова — колишня назва вулиця Пантелеймона Куліша у місті Люботин.
 Вулиця Котлова — колишня назва Великої Панасівської вулиці в Харкові.

Вулиці, названі на честь людей